Hawaii kan syfta på:

 Hawaii – en delstat i USA 1959–

Hawaiis historia
 Kungariket Hawaii – den konstitutionella monarki som styrde Hawaii 1810–1893
 Republiken Hawaii – en republik på Hawaii under perioden 1894–1898
 Hawaiiterritoriet – ett USA-territorium 1900–1959

Hawaiis geografi
 Hawaiiöarna – en ögrupp med nitton öar och atoller i Stilla havet 
 Hawaii (ö) – en ö i Hawaiiöarna
 Hawaii County – ett county på ön Hawaii

Skolor
 University of Hawaii – ett amerikanskt universitet i Hawaii
 University of Hawaii at Manoa – det huvudsakliga campuset på universitetet
 Hawaii Rainbow Warriors – männens atletiska lag på campuset Mānoa
 Hawaii Rainbow Wahine – kvinnornas atletiska lag på campuset Mānoa

Underhållning
 Hawaii (roman) – en roman från 1959 av James Michener
 Hawaii (film) –  en film baserad på Micheners roman
 Hawaii (TV-serie) – en kortlivad TV-serie på NBC
 Hawaii (låt) – en låt från 1963 av The Beach Boys på albumet Surfer Girl
 Hawaii (musikgrupp) – ett amerikanskt speed/power metalband
 Hawaii Five-O – en amerikansk TV-serie med start 1968–1980
 Hawaii Five-0 – en  amerikansk TV-serie från 2010–

Se även
 Hawaiian